Ein Stern steht für:

 CMAS *, Grundtauchausbildung und Brevetirung von CMAS, siehe Autonomous Diver #CMAS *
 Ein Stern (… der deinen Namen trägt), Schlager von Nikolaus Presnik (1998)